Aviz – miasto w Portugalii
 Aviz – portugalski zakon rycerski z siedzibą w mieście Aviz, założony w 1147
 Aviz – portugalski order, ustanowiony w 1789
 Aviz – portugalska dynastia królewska władająca w latach 1385-1580.